Professionalnyj futbolnyj klub Arsenal Tula (rusky Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» Тула) je ruský fotbalový klub z města Tula v Tulské oblasti jižně od Moskvy. Jeho počátky sahají do roku 1946. Své domácí zápasy hraje na stadionu Arsenal s kapacitou 20 000 míst.
Klubové barvy jsou červená a žlutá.

V sezoně 2014/15 hrál ruskou nejvyšší ligu, na konci sezóny sestoupil. Po roce v nižší soutěží se do nejvyšší ligy dokázal vrátit.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – FK Zenit Tula (Futbolnyj klub Zenit Tula)
 1959 – FK Trud Tula (Futbolnyj klub Trud Tula)
 1962 – FK Šachťor Tula (Futbolnyj klub Šachťor Tula)
 1964 – FK Metallurg Tula (Futbolnyj klub Metallurg Tula)
 1974 – FK Mašinostroitěl Tula (Futbolnyj klub Mašinostroitěl Tula)
 1979 – FK TOZ Tula (Futbolnyj klub TOZ Tula)
 1984 – FK Arsenal Tula (Futbolnyj klub Arsenal Tula)
 2007 – FK Oružejnik Tula (Futbolnyj klub Oružejnik Tula)
 2008 – FK Arsenal-Tula (futbolnyj klub Arsenal-Tula)
 2012 – PFK Arsenal Tula (Professionalnyj futbolnyj klub Arsenal Tula)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Arsenal-2 Tula 

Arsenal-2 Tula je rezervní tým tulského Arsenalu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2015/16, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 14. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na Transfermarkt.com 
 Profil klubu  na weltfussballarchiv.com 

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Tula